Бори́с Гуре́вич: Гуревич, Борис Абрамович (1889—1964) — философ, публицист и поэт, юрист, адвокат.
 Гуревич, Борис Лазаревич (1909—1980) — советский геолог, лауреат Сталинской премии.
 Гуревич, Борис Максович (1931—1995) — советский борец классического стиля.
 Гуревич, Борис Маркович (род. 1938) — советский и российский математик.
 Гуревич, Борис Михайлович (1937—2020) — советский борец вольного стиля.
 Гуревич, Борис Павлович (1919—2004) — советский и российский историк, востоковед.
 Гуревич, Борис Семёнович (псевдоним Южанин; 1896—1962) — советский журналист.